Ils est un pronom personnel masculin de la troisième personne du pluriel en français.

Nom 

 Ils, un film français réalisé par Jean-Daniel Simon en 1970 ;
 Ils, un film français réalisé par David Moreau et Xavier Palud en 2006.

Sigle 

ILS peut signifier :
 Instrument Landing System (en français, système d'atterrissage aux instruments) ;
 Integrated Logistic Support (en français, soutien logistique intégré) ;
 interrupteur à lames souples, un interrupteur qui établit ou coupe une connexion électrique en fonction de la présence ou non d'un champ magnétique ;
 International Launch Services, une société organisant des lancements de satellites ;
 Institut de la langue savoyarde ;
 infraction à la législation sur les stupéfiants ;
 Inscriptiones latinae selectae, un corpus qui répertorie de manière thématique quelques inscriptions tirées du Corpus Inscriptionum Latinarum.

Code 

ILS peut signifier :
 shekel, la monnaie d'Israël, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Culture populaire 
"Ils" désigne, dans certains milieux, les auteurs de complots internationaux.
Code